Флаг Борисогле́бского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг, утверждённый 12 октября 1999 года как флаг Борисоглебского муниципального округа (после муниципальной реформы — Борисоглебский муниципальный район), внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 576.

Флаг Борисоглебского муниципального округа — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом, официальным символом.

Описание флага 
Описание флага, изложенное в приложении № 3 «Положение о флаге Борисоглебского муниципального округа» к решению Собрания представителей Борисоглебского муниципального округа от 12.10.1999 № 5, следующее:

Флаг Борисоглебского муниципального округа представляет собой серебряное полотнище в котором: два всадника: один на чёрном коне, другой, за ним — на червлёном (красном); первый — с золотыми бородой и усами, в червлёных плаще и сапогах, и в зелёном кафтане, украшенных золотом, в червлёных штанах и в старинной, украшенной и опушённой золотом, княжеской шапке, посередине червлёной, по бокам зелёной, держащий в деснице (правой руке) золотое копьё с червлёным остроконечным флажком: убор коня — золотой, седло зелёное, украшенное золотом; второй всадник — такой же, но без усов и бороды и снаряжённый так же, но с заменой червления на зелень, а зелени на червлень.

Отношение длины полотнища к ширине 3:2.

В приложении № 4 «Флаг Борисоглебского муниципального округа» вышеназванного решения, флаг описывается следующим образом:

Описание флага: флаг Борисоглебского муниципального округа представляет собой белое (серебряное) полотнище, в котором два всадника с копьями-флюгерами. Первый всадник с бородой и усами, одетый в зелёный кафтан, поверх которого красный плащ, брюки и сапоги червлёные (красные), на голове шапка зелёно-червлёная (красная) отороченная натуральным мехом и украшенная серебряными бусинами. Флюгер на копье — червлёный (красный), конь чёрный, седло зелёное, сбруя золотая. Второй всадник одет в червлёный (красный) кафтан, поверх которого зелёный плащ, на голове шапка червлёно-зелёная, отороченная натуральным мехом и украшенная серебряными бусинами. Флюгер на копье — зелёный. Конь — червлёный (красный), сбруя золотая. Отношение длины полотнища к ширине 3:2. С левой стороны флаг имеет полосу для крепления древка.

Обоснование символики 
Два всадника символически изображают князей Бориса и Глеба, убитых братом Святополком. Имя которых носит посёлок Борисоглебский и весь район, когда-то входивший в удел Ростовского князя Бориса.

Таким образом флаг говорит о названии района, отражая его историческое прошлое.

См. также 
 Герб Борисоглебского района

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением всадника